Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du 13 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Steffi Graf et Gabriela Sabatini.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en avril 1987